El Bosc Comunal de Salses (en francès, oficialment, Forêt Communale de Salses) és un bosc de domini públic del terme comunal de Salses, a la comarca del Rosselló, de la Catalunya del Nord.

El bosc, que ocupa 3,88 hectàrees, està dividit en tres sectors diferents, no connectats entre ells. El més extens és a l'extrem nord-est del terme, al Serrat de l'Escorpiu, al nord i nord-oest de l'autopista La Catalana i de la carretera D - 900, just a ponent de l'Estany de Salses. Els altres dos sectors, un de més extens i un altre de més petit, són a prop un de l'altre just a ponent de la vila de Salses, al nord-oest del mas de Lacombe.

El bosc està sotmès a una explotació gestionada per la comuna de Salses. Té el codi identificador de l'ONF (Office National des Forêts) F16222X.

Referències

Notes

Bibliografia

Enllaços externs 
 Pàgina web del Bosc comunal
 Una altra pàgina web, amb mapa esquemàtic del bosc

Boscs del Rosselló
Geografia de Salses (Rosselló)